Зенки — название нескольких населённых пунктов:
 Зенки — деревня в Нытвенском районе Пермского края.
 Зенки — деревня в Опочецком районе Псковской области.